Татишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Татишвили, Анна Дмитриевна (род. 1990) — грузинская теннисистка.
 Татишвили, Иван Алексеевич (1878—1963) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Татишвили, Нана Николаевна (род. 1985) — российская актриса и певица.
 Татишвили, Нодико (род. 1986) — грузинский певец.
 Татишвили, Цисана Бежановна (1937—2017) — грузинская советская оперная певица (сопрано), педагог, народная артистка СССР.